Life puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Life (1983), álbum de Thin Lizzy.
 Life (1987), álbum del músico canadiense Neil Young.
 Life (1995), álbum de Simply Red.
 Life (1995), álbum de The Cardigans.
 Life (2005), álbum del cantante Ricky Martin.
 Life (2007), sencillo de la cantante Mika Nakashima.
 Life (2011), sencillo del DJ y cantante David Pop.

Cine 

 Life, película de 2015.
 Life, película de 2017.

Miscelánea 
 Life, revista estadounidense.
 Life, equipo de Fórmula 1 de 1990.
 Life (2002-2009), manga shoujo.
 Life (2007-2009), serie de TV de la NBC.
 Life (2009), serie de TV documental de la BBC.
 Proyecto LIFE, fondo de la Unión Europea para financiar proyectos medioambientales.
 El juego de la vida, juego de mesa.
 Juego de la vida, autómata celular diseñado por J.H. Conway.
 Life, nombre común de un pez de la familia Trichomycteridae.